Drwalew (gromada w powiecie grójeckim)
 Drwalew (gromada w powiecie poddębickim) (łęczycki/poddębicki)